Beuvillers (Calvados)
Beuvillers (Meurthe-et-Moselle)

Desambiguações de topônimos